Mirantschuk (russisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Andrejewitsch Mirantschuk (* 1995), russischer Fußballspieler
 Anton Andrejewitsch Mirantschuk (* 1995), russischer Fußballspieler